Belzberg ist der Familienname von:
 Edet Belzberg, amerikanische Filmproduzentin

Belzberg ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Belzberg (Pleiskirchen), Ortsteil von Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Belzberg (Berg) (), Erhebung  nordöstlich von Kleinheppach